Příjmení Kyncl nosí více osobností:

František Kyncl (1934–2011) – český malíř a sochař
František Kyncl (politik) (1883–1933) – československý meziválečný politik, poslanec za živnostenskou stranu
Jan Kyncl (* 1969) – český vysokoškolský pedagog
Jiří Kyncl (* 1962) – český a československý rychlobruslař
Josef Kyncl (1957) – český soudní znalec a informatik
Karel Kyncl (1927–1997) – český novinář a publicista 
Libor Kyncl (* 1983) – český vysokoškolský pedagog
Vojtěch Kyncl (* 1983) – český historik

 Kynčl
Milan Kynčl (* 1940) – český vysokoškolský učitel a politik

Podobné příjmení 
 Kincl